Nom de dues ciutats de la Hispània Tarraconense i la Hispània Bètica:

 Sagúntia (turdetans)
 Segontia (arevacs)